Camarones, ville d'Argentine
 Camarones, ville du Chili
 Liolaemus camarones, espèce de saurien
 Metro Camarones, station de la Ligne 7 du métro de Mexico